CIZ est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Coari, l'aéroport de la ville de Coari au Brésil.

Číž est un nom qui peut désigner :
 Číž, un village de Slovaquie.

Code IATA des aéroports